Volador G es una banda de rock argentina formada en el año 2000 en Buenos Aires.

Historia 
Volador G se formó a mediados del año 2000, cuando Fernando Pécora (Voz, guitarra y secuencias - ex Angel Ebrio), Guillermo Schurawlew (Bajo) y Miguel Fogliese (batería) se juntan con Juan Manuel Negro (Guitarra líder y coros - ex Lluvia Ácida) para intercambiar proyectos.

Luego de 8 meses de composición y ensayos, la banda comienza a rodar en vivo, presentándose como invitados de importantes bandas de la escena local, como Juana la Loca, Sobrecarga, Los 7 Delfines y Bersuit, entre otras. A mediados del 2001 graban un EP con la producción de Zeta Bosio ("Animal" - Popart discos) que es muy bien recibido por la crítica especializada. Comienzan el 2002 con una gira por Mar del Plata y Villa Gesell, que culmina con un multitudinario show en la playa con Babasónicos.
Tras la gira el baterista Miguel Fogliese se va de la banda y es reemplazado por Diego Chamorro.

En el 2003 continúan las presentaciones en vivo, aunque más espaciadas, ya que la banda pasa bastante tiempo en el estudio armando los demos de su primer álbum, y por la partida de Diego Chamorro (a "Juana la Loca") y su reemplazo por Miguel Ángel Vaca. La grabación del álbum comienza en abril, en los estudios Supergaucho, y cuenta con la producción de Gabriel Mateos.

En agosto participan como invitados en el show de regreso de Richard Coleman a Los 7 Delfines, y el 17 de octubre la banda se presenta en el Quilmes Rock con excelente repercusión, utilizando el evento para presentar el simple "Ultramar" (Popart discos), su segundo trabajo (y adelanto del nuevo CD). El 22 de noviembre se presentan en el festival "Mendoza Despierta", en el estadio mundialista, con importantes bandas como La Ley, Babasónicos y Turf, y cosechan excelentes críticas de los medios locales.

Comienzan la actividad del 2004 con un show en la playa junto con Catupecu Machu y Babasónicos y el 20/2 se presentan en el estadio Obras junto a Molotov y Cabezones. Participan en el compilado "Pop de Salón" con la versión "Sin plegarias" (del grupo "Fricción"), editado a mediados de mayo. El 17/6 realizan la presentación oficial de su disco debut (titulado "Volador G") con un show multimedia en el teatro ND Ateneo, el cual tuvo muy buena respuesta de público y de críticas.

En agosto filman el clip del corte "Negro mar", bajo las órdenes de Manuel Muschong y Ariel Herrera. En septiembre vuelven a telonear a Molotov en Obras y al mes siguiente tocan en los Quilmes Rock de Ferro y Santa Fe; para cerrar el año con su participación en el festival "Nuevo Rock" (otra vez en Obras) y shows en Casa Babylon (Córdoba) y The Roxy.

Arrancaron el 2005 con presencia en el Gesell Rock y el Cosquín Siempre Rock. A partir de marzo la banda comienza las grabaciones de su segundo disco ("Par"), que cuenta con la producción de Richard Coleman y Ezequiel Araujo. Mientras tanto se presentan dos veces en La Trastienda, y ya cerca de fin de año participan en el Pepsi Music y el Quilmes Rock de Santa Fe.

A comienzos del 2006 finalizan la grabación de "Par", y adelantan temas en el Gesell Rock y el Cosquín Rock. El 10 de marzo se presentan en el Campo de Polo como soporte de Oasis, en medio de la filmación del clip del tema "A veces", primer corte del nuevo disco. A partir de este show se incorporan Gabriel Mateos en guitarras y Gustavo Zavala en teclados como invitados estables. A mediados de mayo estrenan el clip, que rápidamente entra en rotación en todos los canales especializados. El 6 de junio editan "Par", su segundo disco. Una vez más el nuevo material tiene una excelente recepción mediática, y es presentado en La Trastienda Club el 27 de julio, en un extenso show multimedia, en donde la banda tocó temas de todos sus discos y una potente versión del clásico de Paralamas "Lanterna dos afogados" como sorpresa.

El 7 de septiembre vuelven a La Trastienda y presentan el videoclip de "Huracán", segundo corte de "Par". El mismo fue dirigido por Manuel Muschong y Ariel Herrera.

En el mes de octubre se presentan en los Quilmes Rock de Córdoba (con Leandro Aput -ex Cabezones- como guitarrista invitado) y Rosario, siendo este último el primer show de Volador en esa ciudad.

Nuevamente se disponen a finalizar el nuevo corte del disco PAR plasmado en modalidad de video, Delicias.
Mientras tanto el grupo comenzó a grabar su nuevo material razón por la cual se vio distanciado de los escenarios hasta el Jueves 2 de octubre de 2008 en el Escenario del Pepsi Music, cuyo número fuerte fue NIN. Con una presentación buena muestran un "avance" del material prácticamente terminado mostrando tres temas del nuevo disco, llamado "Cuentos de terror". Según Fernando Pécora el nuevo material derivo naturalmente en una obra conceptual, ya que sus letras tienen un sentido común, directamente relacionado con el título del álbum.

El 12 de noviembre de 2008, con un show en la Trastienda, presentan "Cuentos de Terror" y filman el video del primer corte del disco, "Maldición".

Luego de dos meses fuera de escenarios participan abriendo la primera fecha - como también así el escenario principal- del Cosquín Rock 2009 donde comparten escenario con Massacre, Catupecu Machu, Babasonicos, Cine Ruso Rock entre otras.

En marzo de 2009, Volador G comienza (con un show en el teatro "El Victorial") el ciclo itinerante "El Lado Oscuro del Rock", el cual convoca a importantes bandas de la escena under local. El mismo continuará durante el 2010.
También participaron de los festivales más importantes, Quilmes Rock, Pepsi Music y Personal Fest donde comparten escenario con Depeche Mode.

En el último show del 2009 (sexta fecha del ciclo "El Lado Oscuro Del Rock") el teclista Gusz Zavala se despide de la banda para continuar con su proyecto electrónico Gusz

Entre 2010 y 2012 participan de varios festivales (Cosquín Rock, Quilmes Rock y Pepsi Music, donde tocan con Snow Patrol) y realizan dos presentaciones en Samsung Studio, una de las cuales es registrada para la edición de un DVD en vivo. En este mismo show presentan un puñado de versiones de temas de bandas y artistas que los han influido (como The Cure, David Bowie, The Smiths, Iggy Pop, Cine Ruso Rock, etc.) que también estarán en el DVD.

El 16 de noviembre de 2012 se despiden con un último show en Gier Music Club con Maximiliano Pécora reemplazando a Guillermo Schurawlew en bajo, luego del cual la banda entra en un impasse indefinido.

En marzo de 2014 muere Guillermo Schurawlew, bajista y miembro fundador de la banda.

A fines de 2015 y en forma sorpresiva la banda anuncia un show (luego de tres años de ausencia) en el Teatro Sony, con Fernando Pécora, Miguel Vaca, Juan Manuel Negro, Gabriel Mateos y Gusz Zavala conformando la formación Volador G 2015.

En agosto de 2020 y luego de 12 años sin lanzamientos, se sube a todas las plataformas el postergado "Un Plan Simple", disco en vivo extraído del show de 2011 en el Samsung Studio. "Diamante" es el corte elegido para difundir el material.

A la fecha no hay noticias oficiales respecto de la continuidad o no de la banda.

Discografía

EP 
 Animal (2002)Tapa de "Animal"
 Ultramar (2003)Tapa de "Ultramar"

LP 
 Volador G (2004) Tapa de "Volador G"
 Par (2006) Tapa de "Par"
 Cuentos de Terror (2008) Tapa de "Cuentos de terror"
 Un Final Posible (2020)

DVD 
 Volador G Archivos 001 Tapa de VG Archivos 001
 Volador G Archivos 002

Enlaces externos 
 Volador G en Facebook
 Website Oficial
 Canal Youtube Oficial
 

Grupos de rock de la ciudad de Buenos Aires
Grupos de rock de Argentina
Grupos de rock alternativo de Argentina
Grupos de post-punk de Argentina
Grupos de música formados en 2000